Ліга Умаглесі 1991—1992 — 3-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Грузії. Титул чемпіона втретє поспіль здобуло Динамо (Тбілісі).

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Першу частину сезону клуб Динамо (Тбілісі) провів під назвою Іберія (Тбілісі).
2. Клуби Мзіурі та Амірані знялися з чемпіонату після закінчення сезону через Війну в Абхазії.
3. Клуб Колхеті (Хобі) знялися з чемпіонату після закінчення сезону.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Ліга Умаглесі на soccerway 
 Ліга Умаглесі на rsssf  

1991–1992
Грузія
Грузія
1991 у грузинському спорті
1992 у грузинському спорті